

Cinema 
 Pink – manga di Akira Toriyama del 1982
 Pink – film del 2016 diretto da Aniruddha Roy Chowdhury
 Pink (Pink, adopción gay ¿acierto o error?) – film del 2016 diretto da Paco del Toro

Musica 
Pink – singolo degli Aerosmith del 1997
Pink – album dei Boris del 2005
Pink – album di Four Tet del 2012
Pink – album dei Mindless Self Indulgence del 2015

Persone
Pink (1979) – cantante statunitense
Ariel Pink (1978) – musicista statunitense
Arthur Pink (1886-1952) – teologo protestante
Bonnie Pink, pseudonimo di Kaori Asada (1973) – cantante giapponese
Karl Pink (1884-1965) – numismatico austriaco
Markus Pink (1991) – calciatore austriaco
Steve Pink (1966) – attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
Sidney W. Pink (1916-2002) – regista e produttore cinematografico statunitense

Altro 
Pink – comune dell'Oklahoma
Pink TV – web-TV